

Населені пункти та їхні частини
 Міколайкі — місто в Мронґовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міколайкі — гміна в Мронґовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міколайкі — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Міколайкі — село в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міколайкі — село в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міколайкі — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міколайкі — частина села Тарнава-Ґурна в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Міколайкі — частина села Жикі в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Міколайкі — частина села Певель-Сьлеменська в гміні Свінна Живецького повіту Сілезького воєводства
 Міколайкі — осада в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Міколайкі — лісова осада в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки